Brüdgam ist der Familienname folgender Personen:

 Nele-Marie Brüdgam (* 1967), deutsche Journalistin und Autorin
 Sybille Brüdgam (* 1965), deutsche Fußballspielerin
 Wenke Brüdgam (* 1984), deutsche Politikerin (Linke)

Siehe auch:
 Brüdigam